Nuova Destra – movimento di pensiero nato negli anni 1970
Nuova Destra – partito politico danese 
Nuova Destra – partito politico israeliano

Pagine correlate 
 New Right